De 50 meter vlinderslag voor mannen op de wereldkampioenschappen zwemmen 2017 in Boedapest vond plaats op 23 en 24 juli 2017. Na afloop van de series kwalificeerden de zestien snelste zwemmers zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord

Uitslagen

Series

Halve finales

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag series
  Uitslag halve finales
  Uitslag finale

Mannen vlinder 050